Hetényi Zoltán (1988) jégkorongozó
Hetényi Zoltán (1970) zenész, dobos
Hetényi Zoltán gyermekszínész, az Űrgammák gyerekszereplője